Psalter (kirchenlateinisch psalterium aus , zu Psalm) ist:

 ein Buch des Alten Testamentes, das Buch der Psalmen 
 ein mittelalterliches liturgisches Textbuch mit Psalmen und Wechselgesängen, siehe Psalter (Textbuch)
 ein zwei- oder vierwöchentlich wiederkehrender Zyklus im Stundengebet der katholischen Kirche, in dem die Psalmen einmal gebetet werden, siehe Vierwochenpsalter
 beim Rosenkranzgebet in der katholischen Kirche die Kombination aus den Gesätzen aller Rosenkranzgeheimnisse, siehe Rosenkranz
 als Genfer Psalter ein Gesangbuch der französischsprachigen Calvinisten
 ein mittelalterliches Musikinstrument nach Art der Zither ohne Griffbrett, siehe Psalterium
 Omasum, in der Anatomie der Wiederkäuer der Blättermagen